Marchetti kan syfta på:

SIAI-Marchetti SF-260 – ett lätt attackflygplan
 22155 Marchetti – en småplanet
 Marchetti Glacier – en glaciär i Antarktis

Personer 
Ett efternamn av italienskt ursprung
Alberto Marchetti
Alessandro Marchetti
Alessandro Marchetti
Elio Marchetti
Fermo Dante Marchetti (1876–1940), en italiensk-fransk kompositör
 Federico Marchetti (1983–), en italiensk fotbollsspelare  
Filippo Marchetti (1831–1902), en italiensk operakompositör
Gino Marchetti
Louis Marchetti
Marco Marchetti
 Piero Marchetti – en italiensk bobåkare
Victor Marchetti

Italienska efternamn